Der Kanton Saint-Gaudens ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Saint-Gaudens, im Département Haute-Garonne und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Saint-Gaudens.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 61 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Saint-Gaudens die 21 Gemeinden Aspret-Sarrat, Estancarbon, Labarthe-Inard, Labarthe-Rivière, Lalouret-Laffiteau, Landorthe, Larcan, Lespiteau, Lieoux, Lodes, Miramont-de-Comminges, Pointis-Inard, Régades, Rieucazé, Saint-Gaudens, Saint-Ignan, Saint-Marcet, Saux-et-Pomarède, Savarthès, Valentine und Villeneuve-de-Rivière. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 189,40 km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 3129.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Lunax und Péguilhan → Péguilhan

Saintgaudens